Boxcar (von Englisch box „Schachtel“) steht für:
 ein Gedeckter Güterwagen bei den amerikanischen und indischen Eisenbahnen
 Namen des Frachtflugzeuges Fairchild C-119

Siehe auch:

 Bockscar, der B-29-Bomber, der die Atombombe auf Nagasaki abwarf